Nová synagoga se nachází na více místech:

Nová synagoga v Berlíně
Nová synagoga v Brně – zaniklá
Nová synagoga v Dobříši
Nová synagoga v Drážďanech
Nová synagoga v Praze-Josefově – zaniklá
Nová synagoga v Praze-Libni
Nová synagoga v Liberci (Stavba smíření)
Nová synagoga v Milevsku – slouží československé církvi husitské
Nová synagoga v Tarnowě – zaniklá
Nová synagoga v Teplicích – zaniklá, vypálena nacisty
Nová synagoga ve Velkém Meziříčí – slouží jako tržnice

Někdy takto bývají nazývány i následující stavby:

 Zadní synagoga v Třebíči
 Velká synagoga v Plzni